Тиётайрю Хидэмаса (, настоящее имя Хидэмаса Мэйгэцуин, род. 14 ноября 1988, Токио) — бывший японский профессиональный борец сумо. Высший ранг за карьеру — комусуби, он достигал его дважды, но оба раза не удерживал.

Краткое описание карьеры 
Тиётайрю — выходец из студенческого сумо. Обучался в Японском институте физической культуры; осенью 2010 года победил в чемпионате страны среди студентов и получил неофициальный титул «студенческий ёкодзуна». В том же 2010 году в составе сборной Японии получил золотую медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира среди любителей, а также бронзовую — в тяжёлой весовой категории. За эти успехи Хидэмаса Мэйгэцуин получил разрешение начать выступления в профессиональном сумо с позиции макусита-цукэдаси, приравненной к 15-й позиции в третьем дивизионе макусита. Кумиром Мэйгэцуина всегда был Тиётайкай, что предопределило выбор им школы сумо (хэя): «студенческий ёкодзуна» поступил в Коконоэ-бэя, возглавлявшуюся знаменитым ёкодзуной Тиёнофудзи; Тиётайкай работал в этой хэя в качестве младшего ояката (тренера; в 2016 году после смерти Тиёнофудзи возглавил школу).

С переходом во второй дивизион дзюрё и получением статуса сэкитори борец взял себе сикону Тиётайрю. Первый слог (тиё — «вечность») — обычное начало сиконы в Коконоэ-бэя, а остальные два взяты из сиконы Тиётайкая (ТиёТАЙкай РЮдзи). В январе 2012 года Тиётайрю успешно дебютировал в дзюрё, выиграв турнир со счётом 13-2, а уже в мае впервые выступил в макуути.

В июне 2013 года было объявлено о предстоящей женитьбе Тиётайрю на 28-летней сотруднице стоматологической клиники.

В октябре 2013 года перенёс операцию по поводу глаукомы.
В сентябре 2014 года стал комусуби.

После майского турнира 2016 года выбыл в дзюрё.

Болен сахарным диабетом.

Объявил об отставке в ноябре 2022 года.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений
 Биография

Борцы сумо из Японии